Medak bezeichnet:

 Medak (Distrikt), Distrikt des indischen Bundesstaats Telangana
 Medak (Indien), die Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts
 Medak (Gospić), Siedlung in Gospić, Lika-Senj, Kroatien
 Militäroperation Medak, Operation im Kroatienkrieg 1993

Medak ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Medak (* 1937), ungarischer Filmregisseur

MedAk bezeichnet:

 die Medizinische Akademie „Carl Gustav Carus“ in Dresden, Vorgängerinstitution des Universitätsklinikums